Quai Branly kan verwijzen naar 
 Musée du quai Branly, een groot etnografisch museum in Parijs
 Quai Branly, een straat en kade langs de Seine in Parijs.